Carl Drakensjö (né le  à Enebyberg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur issu du hockey universitaire américain, il joua principalement dans la United Hockey League avec les Jackals d'Elmira de 2000 jusqu'en 2006. Il joua par contre la saison 2002-03 avec les Aces d'Anchorage de la West Coast Hockey League.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||Djurgårdens IF ||J20 Superelit ||19 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Djurgårdens IF ||J20 Superelit ||28 ||9 ||6 ||15 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||37 ||5 ||5 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||34 ||3 ||5 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||37 ||7 ||14 ||21 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||35 ||6 ||13 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||61 ||7 ||22 ||29 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||45 ||8 ||14 ||22 ||61 ||14 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2002-2003 ||Aces d'Anchorage ||WCHL ||72 ||18 ||29 ||47 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||46 ||11 ||14 ||25 ||60 ||14 ||5 ||2 ||7 ||8
|-
|2004-2005 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||62 ||10 ||24 ||34 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||73 ||5 ||19 ||24 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels
Eastern College Athletic Conference
1997 : remporta le championnat avec les Golden Knights de l'Université Clarkson.

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Aces d'Anchorage
Attaquant de hockey sur glace